Grote Prijs van Nederland (muziek)
 Grand Prix Formule 1 van Nederland
 Grote Prijs Motorcross van Nederland
 Grote Prijs Wegrace van Nederland (motorracen), beter bekend als de TT Assen